Adam Moltke er navnet på flere personer:

 Adam Gottlob Moltke (1710-1792) – dansk gehejmeråd, lensgreve, overhofmarskal mm.
 Adam Gottlob Detlef Moltke (1765-1843) – dansk-tysk greve, godsejer og kammerherre
 Adam Wilhelm Moltke (1785-1864) – dansk gehjemeråd, lensgreve og premierminister
 Adam Gottlob Moltke (1798-1863) (1798-1863) – dansk greve, godsejer, krigskommissær og kammerherre
 Adam Gottlob Moltke-Huitfeldt (1798-1876) – dansk greve, godsejer, kammerherre og politiker
 Adam Friedrich Adamson Moltke (1816-1885) – dansk-tysk greve og regeringspræsident
 Adam Moltke (1828-1913) (1828-1913) – dansk-tysk greve og kammerherre (Adam Heinrich Carl Moltke)
 Adam Moltke-Huitfeldt (1864-1944) (1864-1944) – dansk greve, godsejer, kammerherre og diplomat (Adam Gottlob Carl Moltke-Huitfeldt)
 Adam Moltke (1868-1958) (1868-1958) – dansk greve, godsejer og kammerherre og hofjægermester (Adam Gottlob Moltke)
 Adam Gottlob Wlademir Moltke-Huitfeldt (1873-1966) – svensk godsejer og officer
 Adam Moltke (politimester) (1906-1985) – dansk politimester
 Adam Moltke-Huitfeldt (1908-1991) (1908-1991) – dansk greve, diplomat og godsejer (Adam Nicolas Moltke-Huitfeldt)
 Adam Moltke-Huitfeldt (født 1954) (født 1954) – dansk greve, godsejer, kammerherre og hofjægermester (Adam Carl Moltke-Huitfeldt)